Künneth ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Künneth (1892–1975), deutscher Mathematiker
 Otto Künneth (1888–1954), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Walter Künneth (1901–1997), deutscher evangelischer Theologe